Bouvieraxius är ett släkte av kräftdjur. Bouvieraxius ingår i familjen Axiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Bouvieraxius